

Patronyme
 Jon Petter Sandaker (1974-), sauteur à ski norvégien ;

Toponyme
 Sandåker, une localité norvégienne ;

Homonymie
Homonymie de patronyme